Волчевка — топоним в России.

 Волчевка — река в Свердловской области. 
 Волчевка — река в Оренбургской области.
 Волчевка — посёлок в муниципальном образовании «город Нижний Тагил» Свердловской области.